USS Bell je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Bell (DD-95) 
 USS Bell (DD-587)

Bell